Сезон ФК «Колос» (Ковалівка) 2020—2021 9-й за ліком сезон футбольного клубу «Колос» (Ковалівка) і його 2-й поспіль сезон у Прем'єр-лізі. А ще команда взяла участь у Кубку України та Лізі Європи УЄФА. Сезон тривав з серпня 2020 до 30 червня 2021 року. Посівши 4-те місце в Прем'єр-лізі «Колос» кваліфікувався в європейські кубки 2021–2022 років.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Ліга Європи УЄФА

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

 
Востаннє оновлено: 9 травня 2021

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

Відвідуваність 

Востаннє оновлено: 9 травня 2021

Примітки

Посилання 

Колос (Ковалівка)
Колос